Artemisia arborescens
 nom comú de la planta Artemisia vulgaris
 nom comú de la planta Hypericum perforatum
 nom comú de la planta Salvia sclarea
 Galium
 Galium lucidum
 Galium verum
 Helichrysum stoechas
 Helleborus viridis
 Hieracium pilosella
 Lavandula angustifolia
 Potentilla reptans
 Santolina chamaecyparissus
 Santolina chamaecyparissus
 Satureja montana
 Saxifraga longifolia
 Sedum telephium
 Thymus pulegioides
 Thymus serpyllum
 Verbascum